HKK est un sigle qui peut désigner :
 Hayastani Komunistakan Kusaktsutyun (en français, Parti communiste arménien), un parti politique d'Arménie d'obédience communiste.

HKK est un code qui peut désigner :
 , un petit aérodrome non contrôlé, sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 HKK Široki, un club bosnien de basket-ball basé à Široki Brijeg
 HKK Zrinjski Mostar, un club de football de la Bosnie-Herzégovine basé à Mostar

Code IATA des aéroports